José Quiroga hace referencia a varios artículos:

Personas

 José Méndez de Quiroga, intendente colonial de la intendencia de San Salvador desde 1814 a 1817.
 José Quiroga, médico y político español, segundo presidente de la Junta de Galicia preautonómica;